Sabino Sanchez Parra é um futebolista da Espanha, o qual jogou no CA Osasuna.

Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas da Espanha